Dimou est un nom de famille notamment porté par :
 Fidèle Dimou (1957-), homme politique congolais
 Konstantínos Dímou (1936-), arbitre grec de basket-ball